Brewer Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Brewer Township (Arkansas County, Arkansas)
 Brewer Township (Howard County, Arkansas)
 Brewer Township (Pike County, Arkansas)
 Brewer Township (Oklahoma)